Това е списък със 100-те най-многобройни въоръжени сили в света, включващ обща численост на редовната армия, военен резерв, военен бюджет към 2006, както и броят на танкове, самолети и морски съдове, с които дадената страна разполага.

Източници

Бележка 
 ** – Държава, официално притежаваща ядрено оръжие.
 # – Не потвърждава и не отрича притежание на ядрено оръжие.

Вижте също 
 Списък на страни според численост на редовните въоръжени сили

Списъци на страни